Ялтинська вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах, названих на честь міста Ялта.

Ялтинська вулиця — вулиця в Києві.
 Ялтинська вулиця — вулиця в Мелітополі.

Вулиці